Municipio de Frankfort puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Frankfort (condado de Spink, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Spink.
 Municipio de Frankfort (condado de Franklin, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Frankfort (condado de Will, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Will.
 Municipio de Frankfort (condado de Montgomery, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.
 Municipio de Frankfort (condado de Knox, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Knox.